Piece by Piece (álbum de Katie Melua)
 Piece by Piece (álbum de Kelly Clarkson)
 Piece by Piece Remixed‎, compilação de remisturas
 Piece by Piece, álbum de John Martyn
 "Piece by Piece", canção da banda Feeder do álbum Echo Park
 "Piece by Piece", canção da banda Slayer do álbum Reign in Blood
 "Piece by Piece" (canção), de Kelly Clarkson